Bepler ist der Familienname folgender Personen:
 Jochen Bepler (1951–2015), deutscher Bibliothekar
 Jonathan Bepler, US-amerikanischer Komponist, Gitarrist, Sänger und Installationskünstler
 Klaus Bepler (* 1947), deutscher Jurist und Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht

Siehe auch:
 Beppler